EIF4G2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 907 амінокислот, а молекулярна маса — 102 362.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, факторів ініціації, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, біосинтез білка, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки